Vita je lahko:
 življenje
 Vita (osebno ime)
 Vita, Trapani (Italija)